Uszka – villaggio dell'Ungheria
 Uszka – piatto polacco